Dead or Alive est une expression anglaise qui signifie « mort ou vif ». En tant que nom, il peut désigner :

Jeu vidéo 
 Dead or Alive, série de jeux vidéo
Dead or Alive est un jeu vidéo de combat, sorti sur Saturn en 1997 et sur PlayStation en 1998, le premier épisode de la série
 Dead or Alive 2, sorti en France le 
 Dead or Alive 3, sorti fin 2001 aux États-Unis, le  en France et début 2002 dans le reste du monde
 Dead or Alive Ultimate, sorti fin 2004 au Japon et aux États-Unis, le  en France et début 2005 en Europe
 Dead or Alive 4, sorti fin 2005 au Japon et aux États-Unis, le  en France et début 2006 dans le reste du monde
 Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball, sorti le  en France
 Dead or Alive Xtreme 2, sorti fin 2005 au Japon et aux États-Unis, le  en France et début 2006 dans le reste du monde
 Dead or Alive Online, est un jeu en ligne gratuit disponible depuis 2008 en langue Chinoise. 
 Dead or Alive Paradise, sortie le  en France et  au Japon sur PlayStation Portable
 Dead or Alive: Dimensions, sortie le  en France, Le  aux États-Unis et le  au Japon sur Nintendo 3DS
 Dead or Alive 5, sortie le  en France sur PlayStation 3 et Xbox 360
 Dead or Alive Xtreme 3: Fortune,  de la série dérivée Xtreme sur PlayStation 4
 Dead or Alive Xtreme 3: Venus,  de la série dérivée Xtreme sur PlayStation Vita
 Dead or Alive 6, sortie le  sur PlayStation 4, Xbox One et Windows

Cinéma 
 , film de Takashi Miike, sorti en 1999
 , film de Takashi Miike, sorti en 2000
 , film de Takashi Miike, sorti en 2002
 , film de Corey Yuen, sorti en 2007

Musique 
 Dead or Alive, groupe de new wave britannique
 Dead or Alive,  du groupe KAT-TUN sorti le

Voir aussi